Sicherer bezeichnet folgende Dinge:
 eine bewaffnete Person, die Sicherungsaufgaben übernimmt (Militär, Polizei, Zoll); siehe
Sicherer (Militär)
Eigensicherung#Polizei
 Sicherer’sche Apotheke in Heilbronn

Sicherer ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann von Sicherer (1839–1901), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Philipp Sicherer (1803–1861), deutscher Arzt